Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились 14 и 16 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
14 августа 2008, с 18:59 до 19:54 по местному времени (UTC+8)

Финал 
16 августа 2008, в 10:16 по местному времени

Примечания

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Вольный стиль, женщины, 800 м